Le tournoi de tennis de Wuhan en Chine est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie Premier 5, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits des Allemandes Anna-Lena Friedsam et Andrea Petkovic, des Américaines Sloane Stephens et Serena Williams, de la Canadienne Eugenie Bouchard, de la Néerlandaise Kiki Bertens, de la Russe Elena Vesnina et de la Serbe Ana Ivanović.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Daria Gavrilova, Anastasija Sevastova, Madison Brengle, Mirjana Lučić-Baroni, Shelby Rogers, Yaroslava Shvedova, Caroline Wozniacki et Zhang Shuai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Wuhan
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Wuhan
Tennis en Chine en 2016
Tennis en septembre 2016
Tennis en octobre 2016